Hrvatska
 Gornja Lomnica, naselje u sastavu grada Velike Gorice

Srbija
Gornja Lomnica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug